Покрасс — еврейская фамилия.

 Братья Покрасс
 Покрасс, Самуил Яковлевич (1897—1939) — русский, советский, а затем американский композитор и пианист.
 Покрасс, Дмитрий Яковлевич (1899—1978) — советский композитор, дирижёр и пианист.
 Покрасс, Даниил Яковлевич (1905—1954) — советский композитор и пианист.
 Покрасс, Михаил Львович (род. 1943) — советский и российский психотерапевт.

См. также 
 Покрас Лампас (род. 1991) — российский художник.